Mađere est un toponyme qui peut désigner :
Mađere, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Mađere, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava.